Ольга Чернова:
 Чернова, Ольга Михайловна (род. 1997) — российская футболистка.
 Чернова, Ольга Рудольфовна (род. 1976) — российская тележурналистка.